Bit o BIT puede estar referido a :

Informática y matemática 
 Bit, acrónimo Binary digit (‘dígito binario’). Un bit es un dígito del sistema de numeración binario, aunque también se aplica como unidad de capacidad de memoria.
 Bit de paridad, dígito binario que indica si el número de bits con un valor de 1 en un conjunto de bits es par o impar.
 Bit de redundancia, bit (o conjunto de ellos) que, a veces se introducen deliberadamente en la transmisión o grabación de información sin ser parte de ésta, pero que sirven para detectar posibles errores.
 Commit bit, permiso para contribuir a un código fuente compartido dado por un proyecto de software.

 Tasa de bits, número de bits que se transmiten por unidad de tiempo a través de un sistema de transmisión digital o entre dos dispositivos digitales.
 Tasa de bits variable, término usado en telecomunicación que se refiere a la tasa de bits utilizados en la codificación de audio o vídeo.

 Sticky bit, permiso de acceso que puede ser asignado a ficheros y directorios en sistemas Unix.
 Bit NX, tecnología utilizada en CPUs para separar las áreas de memoria usadas para albergar las instrucciones del procesador (código) y las de almacenamiento de datos.

 Parc Bit (Parque Balear de Innovación Tecnológica), arque tecnológico, cuya construcción fue impulsada por el[Gobierno de las Islas Baleares, con el objetivo de servir de plataforma para implantar y desarrollar la sociedad de la información en las Islas Baleares.